

Вален — муніципалітет у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ен

Вален — громада в кантоні Базель-Ланд